Galántai Tibor (1920–2015) író
 Galántai Tibor (1952) labdarúgó (Haladás, ZTE)